Buergeriinae – monotypowa podrodzina płazów bezogonowych z rodziny nogolotkowatych (Rhacophoridae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące na Tajwanie i Hajnanie (Chińska Republika Ludowa) oraz Riukiu do Honsiu (Japonia).

Systematyka

Etymologia 
 Buergeria (Bürgeria, Buergeria): Heinrich Bürger (1806–1858), niemiecki fizyk, biolog i botanik.
 Dendricus:  dendrikos „drzewny”, od δενδρον dendron „drzewo”. Nazwa zastępcza dla Buergeria .

Podział systematyczny 
Do podrodziny należy jeden rodzaj Buergeria  z następującymi gatunkami:
 Buergeria buergeri 
 Buergeria japonica 
 Buergeria otai 
 Buergeria oxycephala 
 Buergeria robusta 

Uproszczony kladogram rodzaju Buergeria za Wangiem i współpracownikami:

Uwagi

Przypisy